Have a nice day (engl., etwa „schönen Tag noch“) ist eine vor allem von US-amerikanischen Einzelhandelskaufleuten gebrauchte Grußformel. Im Vereinigten Königreich, in Kanada und Australien wird die Grußformel jedoch als unehrlich empfunden und wirkt abstoßend.

Have a Nice Day ist darüber hinaus der Titel von

 Hao ji le, chinesischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2017
 Have a N.I.C.E. day!, ein PC-Rennspiel aus dem Jahr 1997
 Have a Nice Day (Bon-Jovi-Album), ein Album der Band Bon Jovi aus dem Jahr 2005
 Have a Nice Day (Roxette-Album), ein Album der Band Roxette aus dem Jahr 1999
 Have a Nice Day (Count-Basie-Album), ein Album der Count Basie Big Band
 Have a Nice Day (Sammy Nestico), ein Arrangement des Arrangeurs und Komponisten Sammy Nestico
 Have a Nice Day: A Tale of Blood and Sweatsocks, ein Buch von Mick Foley
 Have a Nice Day (Film), Zeichentrickfilm von Liu Jian (2017)